Niederung steht für:
 Niederung, Flussniederung, eine geomorphologische Landschaftsform

Niederung  heißen folgende geographischen Objekte:
 Niederung (Gemeinde Leoben), Gegend und Ortsteil von Sankt Peter-Freienstein und Leoben (Auf der Niederung), Steiermark

 Landkreis Elchniederung, ehem. Landkreis in Ostpreußen, bis 1945, 1818–1938 Kreis Niederung

Niederungen steht für: 
 Niederungen, Roman von Herta Müller
 
Siehe auch:
Rheinniederung